Bürgermeisterei Gladbach steht für:

 Bürgermeisterei Gladbach, bis 1863 der Name der Bürgermeisterei Bergisch Gladbach im Kreis Mülheim am Rhein, Regierungsbezirk Köln, Rheinprovinz, Preußen
 Bürgermeisterei Gladbach (Kreis Gladbach), Bürgermeisterei im Kreis Gladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, Rheinprovinz, Preußen